Romuleon,  un ouvrage latin décrivant l'histoire de Rome
 Romuléon, sa traduction française, par Sébastien Mamerot
 Romuléon, sa traduction française, par Jean Miélot